Robert DoQui (Stillwater, 20 de abril de 1934 - Los Angeles, 9 de fevereiro de 2008) foi um ator estadunidense.

Ele ficou mais conhecido por atuar como o rei George no filme de 1973 Coffy, estrelado por Pam Grier, o sargento Warren Reed no filme de ficção científica de 1987, RoboCop, a sequela de 1990, RoboCop 2, a sequela de 1993, Robocop 3. Robert atuou na televisão e também ficou conhecido por sua voz característica como Pablo Roberts na animação dos Harlem Globetrotters 1970-1973. 

Faleceu no dia 9 de fevereiro de 2008 de causas naturais  e está sepultado no Cemitério Inglewood Park em Los Angeles, Califórnia.

Filmografia selecionada 
Short Cuts (1993)
RoboCop 3 (1993)
RoboCop 2 (1990)
RoboCop (1987)
My Science Project (1985)
Nashville (1975)
Tarzan's Deadly Silence (1970)

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Mortes por doença